

Patronyme 
 Charles Camoin (1879-1965), peintre français lié au fauvisme ;
 Charles-Émile Camoin de Vence (1830-1918), juriste et historien français ;
 Cora Camoin, actrice française ;
 Florence Camoin, dramaturge française ;
 Jean Camoin, vivant en 1447, moine dominicain défroqué fondateur du village de Camoins-les-Bains
 Jean Camoin, ancien maire français de La Destrousse ;
 Jean-Baptiste Camoin ((1819-1886), industriel de cartes à jouer ;
 Jean-Pierre Camoin, ancien sénateur UMP des Bouches-du-Rhône, actuellement vice-président du MEDEF-Afrique ;
 René Camoin (1932-2012), comédien français ;

Homonymie de patronyme